Leonardo da Vinci (sous-marin) Peut faire référence à:
 Leonardo da Vinci, un sous-marin de la classe Marconi de la Regia Marina, lancé en 1939 et ayant participé à la Seconde Guerre mondiale.
 Leonardo da Vinci, un sous-marin de la classe Sauro de la Marina Militare, lancé en 1980.